NGC 4662 (другие обозначения — UGC 7917, MCG 6-28-25, ZWG 188.18, KARA 550, PGC 42904) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4662
Гончие Псы (созвездие)